Bernard Gauthier peut désigner :
 Bernard Gauthier, syndicaliste québécois ;
 Bernard Gauthier (1924-2018), cycliste français ;
 Bernard Gauthier (1949-), athlète français.